Il doppio del torneo di tennis Dutch International Indoors 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Hana Mandlíková e Betty Stöve che hanno battuto in finale Mima Jaušovec e Joanne Russell 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (campionesse)
 Mima Jaušovec /  Joanne Russell (finale)

 Stacy Margolin /  Marcella Mesker (quarti di finale)
 Anne Hobbs /  Roberta McCallum (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dutch International Indoors 1980